Butterbrot bezeichnet

 eine mit Butter bestrichene Brotscheibe, siehe Butterbrot
 Butterbrot (Film), deutscher Film von Gabriel Barylli aus dem Jahr 1990
 Butterbrot (Roman), Roman von Gabriel Barylli von 1988 (auch Bühnenstück, Verfilmung des Romans 1990)
 La tartine de beurre, Klavierstück, Wolfgang Amadeus Mozart zugeschrieben (KV6 C.27.09: Kinderstücke)